Andrea Sottil (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Riccardo Sottil (1999) – calciatore italiano